Бердовский — русская фамилия; имеет женскую форму Бердовская. Может выступать в качестве топонима.

Известные носители 
 Бердовский, Владимир Матвеевич (род. 1958) — советский футболист.
 Бердовский сельсовет — сельский совет на территории Лидского района Гродненской области Республики Беларусь.